Hyer est un patronyme porté notamment par :

 Bruce Hyer (1946-), homme politique canadien ;
 Martha Hyer (1924-2014), actrice et scénariste américaine ;
 Tom Hyer (1819-1864), boxeur américain combattant à mains nues.

Homonymie de patronyme